Гран-при Германии 1953 года (официально XVI Großer Preis von Deutschland) — автогонка, прошедшая 2 августа 1953 года на трассе Нюрбургринг, Нюрбург, Германия. Она стала седьмой гонкой сезона 1953 и прошла по регламенту Формулы 2. Гонку выиграл Нино Фарина, для которого эта победа стала 5-й и последней в карьере.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Альберто Аскари — 9:59,8
 Быстрый круг: Альберто Аскари — 9:56 (12 круг, 137,77 км/ч)
 В Гран-при участвовало самое большое количество гонщиков за все историю чемпионата - 34.
 Нино Фарина стал самым возрастным гонщиком выигравшим Гран-при. Его возраст на момент гонки составил 46 лет и 276 дней.

Обмен автомобилями
Автомобиль №1: Альберто Аскари (9 кругов), Луиджи Виллорези (8 кругов).
Автомобиль №4: Луиджи Виллорези (10 кругов), Альберто Аскари (5 кругов).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 В чемпионате засчитывались только лучшие 4 результата. Числа без скобок - количество засчитанных очков; числа в скобках - общее количество набранных очков.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце